Askenazy peut désigner :

Philippe Askenazy (né en 1971), économiste français
Szymon Askenazy (1866-1935), historien polonais